В одиночному розряді тенісного турніру American Airlines Tennis Games 1975, який належав до категорії гран-прі, Джон Александер здобув титул, у фіналі перемігши Іліє Настасе 7-5, 6-2.

Сіяні гравці 

 Джон Ньюкомб (півфінал)
 Род Лейвер (чвертьфінал)
 Артур Еш (чвертьфінал)
 Кен Роузволл (півфінал)
 Іліє Настасе (фінал)
 Стен Сміт (1-ше коло)
 Марті Ріссен (3-тє коло)
 Роско Теннер (1-ше коло)

 Гаролд Соломон (3-тє коло)
 Рауль Рамірес (1-ше коло)
 Кліфф Річі (3-тє коло)
 Джон Александер (Чемпіон)
 Хайме Фійоль (2-ге коло)
 Ерік Ван Діллен (2-ге коло)
 Відсутній
 Кліфф Дрісдейл (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

American Airlines Tennis Games